Il signor di Pourceaugnac – opera lirica del 1897 di Alberto Franchetti
Il signor di Pourceaugnac – commedia del 1669 di Molière